Cromatossoma é basicamente nucleossoma com uma histona de união, e.g. a H1.

Ver também
 nucleossoma
 cromatina.

DNA